Hannan – miasto w Japonii, w prefekturze Osaka
 Hannan – dzielnica Wuhanu, w Chinach